Kao-cu (, „Vznešený praotec“) je čínské chrámové jméno několika panovníků, zpravidla zakladatelů států:

Kao-cu (Chan) (vládl 202–195 př. n. l.), první císař říše Chan
Cchao Pchi (vládl 220–226), první císař říše Cchao Wej
Liou Jüan (Chan Čao) (vládl 308–310), první císař říše Chan Čao
Š’ Le (vládl 330–333), první císař říše Pozdní Čao
Fu Ťien (351–355) (vládl 351–355), první císař říše Raná Čchin
Čchi-fu Kan-kuej (vládl 388–400 a 409–412), druhý král státu Západní Čchin
Jao Sing (vládl 394–416), druhý císař říše Pozdní Čchin
Wu-ti (Liou Sung) (vládl 420–422), první císař říše Liou Sung
Siao-wen-ti (Severní Wej)) (vládl 471–499), císař říše Severní Wej
Wu-ti (Liang) (vládl 502–549), první císař říše Liang
Wu-ti (Čchen) (vládl 557–559), první císař říše Čchen
Wu-ti (Severní Čou) (vládl 561–578), císař říše Severní Čou
Wen-ti (Suej) (581–604), první císař říše Suej
Kao-cu (Tchang) (618–635), první císař říše Tchang
Wang Ťien (Raná Šu) (vládl 907–918), první císař říše Raná Šu
Jang Lung-jen (vládl 908–920), král státu Wu
Meng Č’-siang (vládl 934), první císař říše Pozdní Šu
Liou Jen (Jižní Chan) (vládl 917–942), první císař říše Jižní Chan
Š’ Ťing-tchang (vládl 936–942), první císař říše Pozdní Ťin
Liou Č’-jüan (vládl 947–948), první císař říše Pozdní Chan
Čchen Jou-liang (vládl 1360–1363), jediný císař státu Chan

Chrámové jméno Kao-cu posmrtně obdrželo též několik předků panovníků:
S’-ma I (179–251), děd prvního panovníka státu Ťin (265–420)
Čang Š’ (Raná Liang) († 320), starší bratr prvního panovníka státu Raná Liang (320–376)
Mu-žung Chuej (269–333), otec prvního panovníka státu Raná Jen (337–370)
Kao Chuan (496–547), otec prvního panovníka státu Severní Čchi (550–577)